Tuile peut désigner :

En architecture
En architecture, la tuile est un élément de construction utilisé dans le bâtiment comme pièce de couverture de bâtiment.

Voir :
Tella (tuile)
Tuile
Tuile à emboîtement
Tuiles en bois: bardeau, ancelle, tavaillon
Tuile anéchoïque
Tuile canal
Tuile chaulée	
Tuile mécanique
Tuile panne
Tuile plate
Tuile romaine (Tegula)
Tuile vernissée de Bourgogne
Tuileau

Pour tuilerie, endroit où l'on fabrique les tuiles, voir aussi :
Tuilerie
Tuilerie de la Bretèche
Tuilerie du Bois du Roi (Pargny-sur-Saulx)

Tuileries (métro de Paris)

Médias
 La Tuile, magazine mensuel satirique suisse paraissant dans le canton du Jura.
 La Tuile à loups,  téléfilm français réalisé par Jacques Ertaud en 1972.
 Une grosse tuile pour un toit,  16 épisode de la saison 16 de la série télévisée d'animation Les Simpson.

 Patronyme 

 Chantal Roger Tuile, journaliste et directeur de publication camerounais.

 Informatique 
 Une tuile est un élément de l'interface graphique de Windows 8

 Jeu vidéo 
 Une tuile est une élément graphique constitutif de certains jeux vidéo en deux dimensions.

En gastronomie
 un petit four sec proche de celui servant à confectionner des mignons, préparée avec des amandes effilées ou en poudre, cuite et aplatie pour prendre la forme de la tuile de toiture.
 les tuiles valdôtaines
 une plaque en fonte destinée à cuire les crêpes et les galettes, nommée '' en breton.